Pissarew bzw. Pissarewa ist der Familienname von:

 Dmitri Iwanowitsch Pissarew (1840–1868), russischer Literaturkritiker, Sozialkritiker und Philosoph
 Igor Iwanowitsch Pissarew (1931–2001), sowjetischer Kanute
 Jewgeni Pissarew (* 1988), russischer Gewichtheber
 Marina Pisareva († 2007), russische Managerin
 Marija Gerassimowna Pissarewa (* 1934), sowjetische Leichtathletin
 Nikolai Nikolajewitsch Pissarew (* 1968), russischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:

 Nadseja Pissarawa (* 1988), weißrussische Biathletin